Ein Regenmacher ist in einer traditionellen Ackerbau- oder Viehzüchtergesellschaft eine herausgehobene Persönlichkeit, die mit magischen Ritualen im Auftrag der Gemeinschaft „Regen macht“. Davon abgeleitet steht der Begriff für:

 Regenmacher, ein Effektinstrument
 Regenmacher (Rainmaker), in den USA die Bezeichnung für Anwälte, die dafür sorgen, dass sehr viel Geld über ihre Klienten bzw. in die Kanzlei „regnet“
 Der Regenmacher (Roman), ein Roman von John Grisham
 Der Regenmacher (1997), ein Film von Francis Ford Coppola (nach dem Roman von John Grisham)
 Der Regenmacher (1956), ein Film nach dem Bühnenstück von Richard Nash mit Burt Lancaster und Katharine Hepburn
 als Regenmacher bekannter US-amerikanischer Amateurmeteorologe Charles Hatfield
 Regenmacher (Album), ein Album des Rappers Megaloh

Siehe auch:
 Der Regenmacher
 Künstlicher Regen